Termenul „Potomac” se poate referi la:

 Potomac River - râu din USA care se varsă în Atlantic
 Potomac (popor) - un popor indian din America de Nord
 Potomac (Maryland) - o regiune din Maryland, USA
 Potomac (Illinois) un sat din Illinois, USA
 Potomac (Asteroid)